Эмиль Эннекен (; ) — французский , , ,  (согласно «ЭСБЕ» — «выдающийся») и , писавший в основном теоретические и критические статьи.

Несмотря на то, что Эннекен умер в достаточно юном для литератора возрасте, он успел обратить на себя внимание на родине и за её пределами изданным в Париже в год его смерти сочинением «La Critique scientifique» (русский перевод: «Опыт построения научной критики», , 1892).

Доказывая односторонность критического метода Тэна, Эмиль Эннекен настаивает на необходимости подробного изучения не только общественных влияний, отражающихся на писателе, но и влияния писателя на общество. Из степени распространённости книги и её действия на умы можно и должно, по мнению Э. Эннекена, выводить заключения о внутреннем значении её и её автора. Между писателем и его читателями, в особенности его поклонниками, существуют внутренние аналогии, освещение которых чрезвычайно важно для правильного понимания не только отдельных литературных явлений, но и целой эпохи: «художественное произведение действует только на тех, чьим выражением оно служит».

Полностью эта гипотеза в отношении восприятия, понимания и принятия смысла художественного текста представляется гипотеза звучит так : «Почитатели произведения обладают душевной организацией, аналогичной организации художника, и если последняя благодаря анализу уже известна, то будет законно приписать почитателям произведения те самые способности, те недостатки, крайности и вообще все те выдающиеся черты, которые входят в состав организации художника» [Геннекен 1892: 76]. Иными словами, предполагается, что читатель по своим психологическим характеристиками похож на писателя, книги которого ему нравятся.  Эту гипотезу впоследствии развил и пытался проверить экспериментально Н.А. Рубакин. и В.П. Белянин. 

Уже после смерти Эннекена вышли в свет, под общим именем: «Etudes de critique scientifique», два сборника его статей, иллюстрирующих его основную мысль: «Ecrivains francisés» (писатели, которых как бы усвоила себе Франция: Диккенс, По, Гейне, Достоевский, Тургенев, Толстой) и «Quelques écrivains françaб».

Примечания

Литература 
 Храпченко М. Б. Геннекен, Эмиль // Литературная энциклопедия (1929—1939).

Французские писатели